Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1950 werd op 18 en 19 februari in het Tunavallen te Eskilstuna gehouden.

Titelverdediger was Kornél Pajor, die in het Bislett Stadion in Oslo wereldkampioen was geworden. Hjalmar Andersen won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1950
Langebaanschaatsen in 1950
Schaatsen in Zweden
Schaatsen
Sport in Södermanlands län